Windrush (rivier), een rivier in Engeland, die uitmondt in de Thames.
 Windrush (Gloucestershire), een dorp in Gloucestershire, vernoemd naar de rivier.
 Empire Windrush, een oceaanstomer van 1930 tot 1954.
 Windrush (schandaal), een schandaal met institutioneel racisme in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 1948-1973, dat in 2018 aan het licht kwam en dat genoemd werd naar de bovengenoemde oceaanstomer.